Kloft ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Kloft (1867–1938), deutscher Politiker (Zentrum)
 Christoph Kloft (* 1962), deutscher Schriftsteller und Verleger
 Hans Kloft (* 1939), deutscher Althistoriker
 Helmut Kloft (1891–1955), deutscher Jurist und Politiker (FDP)
 Jannik Kloft (* 1988), deutscher Schauspieler
 Matthias Theodor Kloft (* 1959), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Michael Kloft (* 1961), deutscher Journalist, Fernsehautor, TV-Produzent und Regisseur
 Werner Kloft (1925–2018), deutscher Entomologe, Acarologe und Hochschullehrer